Warwick je anglosaské příjmení odvozené od města Warwick. Jeho nositeli jsou:

 Dee Dee Warwick (1945–2008), americká zpěvačka
 Derek Warwick (* 1954), britský automobilový závodník
 Dionne Warwick (* 1940), americká zpěvačka
 Grant Warwick (1921–1999), kanadský hokejista
 Kevin Warwick (* 1954), britský kybernetik
 Kim Warwick (* 1952), australský tenista
 Ricky Warwick (* 1966), irský zpěvák
 Robert Warwick (1878–1964), americký herec

Reference

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení